Le nom Michael Russell peut faire référence à  :
 Michael Russell (1953-), un homme politique écossais, membre du parlement et ministre de l'environnement ;
 Michael Russell (1978-), un joueur américain de tennis.

Voir aussi